Le Grand Dérangement est une histoire de la série de bande dessinée Les Pionniers du Nouveau Monde écrite et dessinée par Jean-François Charles et publiée aux Deligne en 1985 puis aux éditions Glénat en 1987.

Synopsis 
En 1755 dans la région des Grands Lacs de part et d'autre des Chutes du Niagara deux forts: l'un anglais, le Niagara, l'autre, français, le Fort-aux-bœufs commandé par le colonel Dieudonné, se font face.
Le colonel organise l'attaque du fort Niagara pour libérer sa fille Louise.
Benjamin, condamné à la pendaison pour meurtre d'un sergent anglais, attend l'exécution attaché au pilori.
Pendant l'attaque du fort l'anglaise Mary Shirley s'échappe en emmenant Benjamin évanoui.
Louise libérée découvre le pilori détruit par un boulet de canon et pense Benjamin mort. Elle décide de partir chez une tante en Acadie.
Benjamin et Louise vivent en parallèle des voyages difficiles.

Bande dessinée franco-belge
Bande dessinée d'aventure
Album de bande dessinée sorti en 1985
Série Glénat